Pou puede referirse a:

Personas 
Luis Alberto Lacalle Pou, abogado y político uruguayo.
Bartolomé Pou, helenista y erudito español.
Julia Pou, política urugaya.
Josep Maria Pou, actor y director teatral español.
Martín Pou Roselló, político y abogado español.
Rafael Pou, ciclista y pistard español.
Jerónimo Pou, abogado, dramaturgo y político español.
Pedro Pou, economista y docente argentino.
Peter Pou, cantante afroamericano.
Miguel Ángel Pou, exjugador de baloncesto español.
Joan Maria Pou, periodista deportivo español.
Eneko Pou, deportista de escalada libre español.
Pablo Jauralde Pou,  hispanista español.

Otros usos 
Faro de En Pou, faro situado en las Islas Baleares
Ua Pou, isla de la Polinesia Francesa.
Pou, videojuego.